Джон де Фоконберг (; до 24 июня 1290 — 17 или 18 сентября 1349) — английский аристократ, 3-й барон Фоконберг с 1318 года.

Биография 
Джон де Фоконберг принадлежал к английскому рыцарскому роду французского происхождения, представители которого владели землями в Холдернессе. Он был сыном и наследником Уолтера де Фоконберга, 2-го барона Фоконберга, и Изабели де Рос. Джон родился не позже 1290 года, а в 1318 году унаследовал семейные владения и титул. Он занимал должность шерифа Йоркшира в 1341—1342 годах.

Барон был женат на Ивод Балмер, дочери Ральфа Балмера, барона Балмера, и Элис Киллингхольм. В этом браке родился сын Уолтер (около 1319—1362), 4-й барон Фоконберг.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Фоконберг
Бароны Англии XIV века
Главные шерифы Йоркшира
Джон Фоконберг, 3-й барон Фоконберг